Heuchelheim peut faire référence à :
 Heuchelheim, commune de l'arrondissement de Gießen, Hesse, Allemagne
 Heuchelheim bei Frankenthal, commune de l'arrondissement de Rhin-Palatinat, Rhénanie-Palatinat, Allemagne

Voir aussi :
 Heuchelheim-Klingen, commune de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud, Rhénanie-Palatinat, Allemagne